Il 31 maggio 2015 (con ballottaggio il 14 giugno) in Lombardia si tennero le elezioni per il rinnovo di numerosi consigli comunali.

Milano

Bollate

Cologno Monzese

Corsico

Parabiago

Segrate

Brescia

Lonato del Garda

Rovato

Lecco

Lecco

Mantova

Mantova

Viadana

Monza e della Brianza

Seregno

Pavia

Vigevano

Voghera

Varese

Samarate

Saronno

Somma Lombardo 

Lombardia
2015